

Musica 
 Another Story – album di Ernest Tubb del 1967
 Another Story – album di Stanley Turrentine del 1970
 Another Story – album dei Fiction Factory del 1985

Altro 
 Bishōjo senshi Sailor Moon: Another Story – videogioco di Sailor Moon del 1995